Robertshof ist ein deutscher Ortsname:
 Robertshof, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Wrócikowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Robertshof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Robaczewo, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Robertshof, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Jezierzyska, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen